

Persone 
 Beryl Penrose – tennista australiana
 Charles Penrose – attore e comico inglese
 Francis Penrose – architetto, archeologo e astronomo britannico
 Jonathan Penrose – scacchista britannico, fratello di Oliver e Roger
 Lionel Penrose – psichiatra, genetista britannico, padre di Jonathan, Oliver e Roger
 Oliver Penrose – fisico e matematico britannico, fratello di Jonathan e Roger
 R. A. F. Penrose – geologo e imprenditore statunitense
 Roger Penrose – matematico, fisico, cosmologo e filosofo britannico, fratello di Jonathan e Oliver
 Roland Penrose – pittore, storico e poeta britannico
 Valentine Penrose – artista e scrittrice francese, prima moglie di Roland

Geografia 
 Penrose – centro abitato del Colorado, negli Stati Uniti

Altro 
 Drenaggio di Penrose – drenaggio chirurgico
 Il mistero Penrose – romanzo poliziesco di Richard Austin Freeman
 Medaglia Penrose – premio creato da Richard Penrose Jr., assegnato dalla Geological Society of America 
 Penroseite – raro minerale seleniuro della Bolivia 
 Processo Penrose – processo ipotizzato nella fisica dei buchi neri
 Scala di Penrose – illusione ottica
 Tassellatura di Penrose – metodo di tassellatura del piano 
 Triangolo di Penrose – illusione ottica